Соревнования по метанию диска у женщин на чемпионате мира по лёгкой атлетике 2019 года прошли 2 и 4 октября в Дохе (Катар) на стадионе «Халифа».

Действующей чемпионкой мира в метании диска являлась Сандра Перкович из Хорватии.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды.

Отбор на чемпионат мира 
Отборочный норматив — 61,20 м. Для участия в чемпионате мира спортсменки должны были выполнить его в период с 7 сентября 2018 года по 6 сентября 2019 года. Плановое количество участников, установленное ИААФ в этом виде — 32. В случае, если к концу квалификационного периода норматив показало меньшее количество атлетов, международная федерация добирала их до нужного числа на основании показанных результатов.

Специальное приглашение (wild card) вне национальной квоты получили:
 Сандра Перкович — как действующая чемпионка мира
 Яйме Перес — как победительница Бриллиантовой лиги 2019 года

Расписание 

Время местное (UTC+3:00)

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | AR — Рекорд континента | CR — Рекорд чемпионатов мира | NR — Национальный рекорд | WL — Лучший результат сезона в мире | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не вышла в сектор | NM — Без результата | DQ — Дисквалифицирована

Квалификация 
Квалификация: квалификационный норматив 63,00 м (Q) или обладатели 12 лучших результатов (q).
Соревнования прошли в двух квалификационных группах 2 октября 2019 года. В сектор вышли 30 участниц.

Финал 
Основные соревнования в метании диска у женщин состоялись 4 октября 2019 года. В секторе в заключительный раз в году встретились три лидера сезона: кубинки Яйме Перес и Дения Кабальеро, а также Сандра Перкович из Хорватии. Преимущество в очных встречах было на стороне Перес: перед чемпионатом мира она выиграла 12 из 16 стартов, лишь раз опустившись ниже второго места. В то же время, все четыре поражения ей нанесла соотечественница Кабальеро. Действующая чемпионка мира Перкович в 2019 году потратила много времени на восстановление после травм, из-за чего её шансы защитить титул были несколько ниже, чем у соперниц.

За 3 дня до старта Перес получила травму, из-за чего её участие в турнире оказалось под вопросом, однако благодаря работе с физиотерапевтом она всё же вышла в сектор. Уже в первой попытке финала ей удалось стать лидером — 68,10 м; Перкович также оказалась близко — 66,72 м. Кабальеро после неудачного броска постепенно добавляла в результатах: во втором раунде соревнований переместилась на второе место (66,80 м), а в четвёртом обошла и Перес (68,44 м). Лидер сезона вернула себе первую строчку уже в следующей попытке, после которой и определилась окончательная расстановка: больше изменений в тройке призёров не произошло. Яйме Перес после двух подряд четвёртых мест на чемпионатах мира, наконец, попала на пьедестал — и сразу на его вершину. Дения Кабальеро к золоту 2015 года прибавила серебро 2019-го. Сандра Перкович собрала полный комплект медалей мировых первенств: два золота (2013, 2017), серебро (2015) и бронза (2019). Хорватка повторила рекорд Николеты Грасу по количеству призовых мест (4) в женском метании диска на чемпионатах мира.

40-летняя Мелина Робер-Мишон из Франции в восьмой раз приняла участие в чемпионате мира. На семи из них она выходила в финал, дважды становилась призёром. В Дохе-2019, спустя чуть больше года после рождения второго ребёнка, она заняла 10-е место с результатом 59,99 м.

Примечания

Ссылки 
 

метание
Метание диска на чемпионатах мира по лёгкой атлетике